Международный оперный фестиваль — ряд оперных фестивалей, получивших международный статус.

 Международный оперный фестиваль им. М. Д. Михайлова — оперный фестиваль, проводимый в Чебоксарах.
 Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина — оперный фестиваль, проводимый в Казани.
 Международный оперный фестиваль в Савонлинна — оперный фестиваль, проводимый в Савонлинна.
 Мюнхенский оперный фестиваль — оперный фестиваль, проводимый в Мюнхене, Бавария
 , Венгрия.